Samuel Dickstein ist der Name folgender Personen:

* Samuel Dickstein (Mathematiker) (1851–1939), polnischer Mathematiker
 Samuel Dickstein (Politiker) (1885–1954), amerikanischer Politiker